Примера Дивисьон 2016/2017 () — 88-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Турнир начался 26 августа 2016 года. До конца 2016 года было проведено 14 туров (последние матчи состоялись 19 декабря). Возобновление турнира после летнего перерыва было намечено на 3 февраля 2017, однако из-за институциональных проблем в аргентинском футболе и конфликтом с Гильдией аргентинских футболистов, требовавшей погашения задолженностей по зарплате, вторая часть турнира началась только 12 марта 2017 года.

Турнир проходил по однокруговой системе с участием 30 клубов.

Команды

Турнирная таблица

Таблица вылета

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на soccerway.com
 Регламент чемпионата на сайте afa.org.ar

2016/2017
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2016 году
Спорт в Аргентине в 2017 году
Футбол в Южной Америке в 2016 году
Футбол в Южной Америке в 2017 году